Bengalees voetbalelftal (mannen)
 Bengalees voetbalelftal (vrouwen)